«Зенит» — российский мужской волейбольный клуб из города Санкт-Петербурга. Выступает в Суперлиге.

История 
Волейбольная команда «Зенит» была образована летом 2017 года и начиная с 2017/2018 сезон выступает в Российской Суперлиге. В своём первом же сезоне клуб занял 2 место в чемпионате и играл в финале Кубка.

Следующий сезон оказался менее успешен — лишь 4 место в чемпионате и снова финал Кубка. Поэтому тренер команды Александр Климкин был уволен, а состав претерпел сильные изменения: пришёл тренер сборной России Туомас Саммелвуо, полностью сменился состав связующих (пришли Дмитрий Ковалёв и Роман Порошин), пришли два новых блокирующих (Иван Яковлев и Игорь Филиппов) и перспективный либеро (Евгений Андреев). Задача на сезон-2019/20 — чемпионство и максимальное продвижение в Кубке CEV.

Результаты в чемпионате и Кубке России

Достижения 
Кубок ЕКВ
  Серебряный призёр: 2020/2021Чемпионат России
  Серебряный призёр (2): 2017/2018, 2020/2021
Кубок России
  Серебряный призёр (3): 2018, 2019, 2020Суперкубок России
  Серебряный призёр (2): 2018, 2020

Главные тренеры 
 2017—2019 —  Александр Климкин
 2019—2022 —  Туомас Саммелвуо
 2022—2023 —  Андрей Толочко
 2023— —  Виктор Сидельников ()

Состав команды

Пляжная команда 
Пляжная команда «Зенит»  выступает в Чемпионате России по пляжному волейболу.

Состав
 Алексей Архипов - защитник
 Василий Иванов - блокирующий
 Никита Эверт - блокирующий
 Николай Чухненков - защитник
Тренерский штаб
 Табашников Святослав Игоревич - старший тренер
 Чередник, Юрий Константинович - тренер
 Макарова Валерия Алексеевна - тренер по ОФП

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
 
 Нам светят газовые дерби, Санкт-Петербургские ведомости, 29.06.2017

 

Волейбольные клубы России
Спортивные клубы Санкт-Петербурга
ВК «Зенит» Санкт-Петербург